Численность населения Ямало-Ненецкого автономного округа по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население — 83,56 % (). По этому показателю регион занимает 9-е место в России и 3-е место в Уральском федеральном округе.

В Ямало-Ненецком округе проживает три коренных малочисленных народа Севера: ненцы, селькупы, ханты. Языки этих народов: ненецкий, селькупский, хантыйский могут использоваться в официальном делопроизводстве в местах традиционного их проживания.

Численность населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Ямало-Ненецкий автономный округ